Дайвайл — фамилия. Известные носители:

 Дайвайл, Александр (1818—1888) — голландский художник-портретист.
 Дайвайл, Элиза Тереза (1814—1881) — голландская художница и литограф.
 Дайвайл, Жан-Огюстен (1786—1850) — голландский художник-портретист и литограф.